ECN est un sigle qui peut signifier :
 École centrale de Nantes, une école d'ingénieurs généraliste française ;
 Épreuves classantes nationales, en France, anciennement le concours de l'internat en médecine ;
 ECN, une radio FM émettant autour de Mulhouse, en France ;
 , une extension du protocole IP pour éviter la congestion ;
 , une notation standard qui permet de spécifier des règles de codage personnalisés pour les types décrits à l'aide de l'ASN.1 ;
 , un type de marché boursier privé, international et électronique qui s'est développé dans les années 1990 ;
  ;
 , un protocole Ethernet utilisé dans la transmission d'informations dans les trains.